František Mareš – calciatore cecoslovacco
 Jakub Mareš – calciatore ceco
 Jiří Mareš (1897-1934) – calciatore cecoslovacco
 Jiří Mareš (1992) – calciatore ceco
 Martin Mareš – ex ciclista su strada ceco
 Michal Mareš – ex giocatore di calcio a 5 ceco
 Pavel Mareš – ex calciatore ceco
 Petr Mareš – calciatore ceco